Kadłubek to niekompletny kadłub, pozbawiony niektórych zasadniczych części
 Kadłubek – termin dotyczący komputerów przenośnych

 Nazwisko, pseudonim
 Wincenty Kadłubek (ok.1160-1223) – kronikarz, biskup krakowski
 Zbigniew Kadłubek (ur. 1970) –  filolog klasyczny
 Witold Bartnicki pseudonim Kadłubek, Wiktor (1925-2008) – polski działacz podziemia niepodległościowego

 Miejscowości w Polsce
 Kadłubek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Kadłubek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Nowy Kadłubek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Stary Kadłubek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Kadłubek-Podlas – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Recica dawniej też Kadłubek B (Rycica) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica